Bulow ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolaus Bulow (* um 1465; † ca. 1548), deutscher katholischer Theologe, Arzt und Übersetzer
 Melissa Bulow (* 1980), australische Cricketspielerin
 William J. Bulow (1869–1960), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bulo
 Bülow
 Pulow